Lütcken ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard von Lütcken (1882–1914), deutscher Vielseitigkeitsreiter
 Eduard Christian von Lütcken (1800–1865), Hannoverscher Politiker
 Eduard Hermann von Lütcken (1851–1926), deutscher Jurist und Parlamentarier
 Eduard von Reden-Lütcken (1938–2017), deutscher Verwaltungsjurist
 Ferdinand von Lütcken (1837–1898), preußischer General der Infanterie 

Siehe auch:

 Lütken
 Lütgen